Historiografija kao pisana građa znanstvenog opisivanja prošlosti ljudskog društva
 Povijest; kao tradicionalni pojam za ukupnost činjenica iz ljudske prošlosti